RB steht für:
 Radio Bremen, deutsche Rundfunkanstalt 

 Botswana, internationales Kfz-Kennzeichen
 Rangierbahnhof, offizielle Abkürzung in der Schweiz
 Raiffeisenbank, Bankengruppe in Deutschland
 Rechtsbeistand, Berufsbezeichnung für bestimmte Rechtsgebiete
 Regierungsbezirk, Bezirk einer allgemeinen Landesmittelbehörde, in der ressortverschiedene Aufgaben gebündelt werden
 Regionalbahn, Zuggattung
 Regula Benedicti, Benediktinerregel
 Relative Bearing, englisch für Funkseitenpeilung in der Fliegerei
 Reisebus, Einsatzart und Bauart von Reisebussen
 Rigi-Bahnen, schweizerische Eisenbahngesellschaft mit Sitz in Vitznau
 Rote Brigaden, ehemalige linksextreme Terrororganisation in Italien
 Royal Bunker, ehemaliges Berliner Hip-Hop/Rap-Independent-Label
 Runningback, Spielposition in der Offense beim American Football
 Syrian Arab Airlines, nationale syrische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 U-Bahnhof Röthenbach der Nürnberger U-Bahn
 RB Leipzig, ein von der Red Bull GmbH gegründeter Fußballverein; das RB steht dabei offiziell für RasenBallsport
 Reformblock, ein Wahlbündnis bulgarischer Parteien
 Basel Badischer Bahnhof nach DS 100

RB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Reading
 Norwegen: Flekkefjord in der Provinz Agder
 Ungarn: mehrspurige Fahrzeuge der Polizei (Rendőrség)

R&B steht für:
 Rhythm and Blues, Musikrichtung in den 1940er Jahren

Rb steht für:
 Rubidium, chemisches Element

 Rabbiner, jüdischer Schriftgelehrter
 Rangierbegleiter, Beruf bei der Eisenbahn
 Reichsbahn, Eisenbahnen in Deutschland bis 1993
 Retinoblastom-Protein, Tumorsuppressor-Protein

.rb steht für:
 Dateiendung von in Ruby (Programmiersprache) geschriebenen Programmen

Abkürzung